Ива́н Боре́цкий:
 Борецкий, Иван Матфеевич (в монашестве Иов; 1560—1631) — киевский православный митрополит.
 Борецкий, Иван Петрович (настоящая фамилия Пустошкин; 1795—1842) — русский драматический актёр, ученик и секретарь князя А. А. Шаховского.